Појам Полидеук може да се односи на:

 Кастор и Полидеук,
 Полидеук (сателит)